Bundesgebiet bezeichnet:
 das gesamte Staatsgebiet eines föderalen Staates oder Staatenbundes
 spezieller das Territorium des Deutschen Bundes, des Norddeutschen Bundes, des Deutschen Reiches und der Bundesrepublik Deutschland, siehe Deutschland #Staatsgebiet
 ein Gebiet in einem föderalen Staat, das keinem Gliedstaat, sondern nur dem Bund untersteht, siehe Bundesunmittelbares Gebiet
 im weiteren Sinne kann jedoch auch ein Gebiet im Eigentum des Bundesstaates gemeint sein, welches kein Bundesunmittelbares Gebiet ist